Мяекюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Мяекюла — село у волості Отепяе повіту Валґамаа.
 Мяекюла — село в самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Мяекюла — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Мяекюла — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Мяекюла — село у волості Мулґі повіту Вільяндімаа.
 Мяекюла — село у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа.
 Мяекюла — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.
 Мяекюла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Мяекюла — село у волості Пайде повіту Ярвамаа.
 Мяекюла — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.